Baumburg bezeichnet:

Ort:
 Baumburg (Altenmarkt an der Alz), Pfarrdorf der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern

Gebäude:
 Altenbaumburg, Burgruine oberhalb der Ortsgemeinde Altenbamberg, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Baumburg (Hundersingen), abgegangene hochmittelalterliche Höhenburg in Herbertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Burg Baumburg, abgegangene mittelalterliche Spornburg in Baumburg, Gemeinde Altenmarkt an der Alz
 Kloster Baumburg, Kloster in Baumburg, Gemeinde Altenmarkt an der Alz
 Neu Baumburg, Burgruine oberhalb der Ortsgemeinde Neu-Bamberg, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Sonstiges:
 Klosterbrauerei Baumburg („Baumburger“), Brauerei im Kloster Baumburg

Siehe auch:
 Baumberg
 Baumburger Turm
 Burg Bömene